een lettercombinatie, zie Trigram (letters)
een symbool uit de I Tjing, zie Trigram (I Tjing)